Сапотитлан () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Сапотитлан — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Сапотитлан-де-Мендес — муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.
 Сапотитлан-Салинас — город и муниципалитет в Мексике, входит в штат Пуэбла.